Sao Mamede kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Mamede (kommun), Paraíba,

Portugal 

 São Mamede (freguesia i Portugal, Leiria), Batalha, 
 São Mamede (freguesia i Portugal, Lissabon), Lisbon, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar